Setge d'Antioquia (540) pels sassànides
 Setge d'Antioquia (968-969) pels romans d'Orient
 Setge d'Antioquia (1084) pels seljúcides
 Setge d'Antioquia (1097-1098) pels croats
 Setge d'Antioquia (1268) pels mamelucs